Collini ist der Familienname folgender Personen:

 André Charles Collini (1921–2003), Erzbischof von Toulouse-Narbonne-Saint Bertrand de Comminges-Rieux
 Cosimo Alessandro Collini  (1727–1806), Sekretär Voltaires und Mannheimer Hofbeamter
 Indra Collini (* 1970), österreichische Politikerin (NEOS)

Weiteres:
 Collini-Gruppe, österreichisches Unternehmen für Oberflächenbeschichtung
 Der Fall Collini, Roman von Ferdinand von Schirach
 Der Fall Collini (Film), Verfilmung des Romans Der Fall Collini von Ferdinand von Schirach aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Colini
 Collin